Općinska liga je predstavljala pretposljednji rang natjecanja. Prvenstvo se igralo dvokružno. Prvak općinske lige bi se kvalificirao u Slavonsku nogometnu zonu, dok bi posljednjeplasirana ekipa ispala u niži rang.

Tablica

Bilješke 
NK Lovor Nijemci kažnjen oduzimanjem 3 boda

Izvori 

 Vinkovački list #1416, rezultati posljednjeg kola i konačna tablica s izostavljenim NK Meteor Slakovci
 Vinkovački list #1415, rezultati pretposljednjeg kola i tablica

1978-79
1978-79
Vinkovci